Patrick Jones může být:

 Patrick Jones (* 1965) – velšský básník a dramatik
 Patrick Jones (spisovatel) (* 1961) – americký spisovatel
 Patrick Henry Jones (1830–1900) – americký právník
 Patrick Stanfield Jones – americký hudebník